Финал Кубка Испании по футболу 2001/2002 состоялся 28 июня 2003 года и стал 100-м в истории турнира. «Депортиво Ла-Корунья» во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Испании, обыграв «Реал Мадрид» в финале со счётом 2:1.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Финал на Youtube
 Обзор на Marca.com

2002
Испания
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Матчи ФК «Депортиво Ла-Корунья»
События 6 марта
Март 2002 года
Спорт в Испании в 2002 году
Спортивные соревнования в Мадриде